Steriele-insecten-techniek: een biologische bestrijdingstechniek.
Snel Interventieteam: een eenheid van het Belgische Rode Kruis die bij rampen materiaal ter plaatse brengt om een medische post op te zetten.